Elisabethkirche (Marburg), een evangelisch-lutherse kerk in de Duitse stad Marburg
 Elisabethkirche (Schneeberg), een kleine rooms-katholieke kerk op de Schneeberg in Neder-Oostenrijk